Therese Abouem, född 17 januari 2005, är en volleybollspelare (libero). Hon spelar med Kameruns landslag. Hon deltog med dem vid VM 2022.

Referenser

Födda 2005
Levande personer
Kvinnor
Kamerunska idrottare under 2000-talet
Kamerunska volleybollspelare